Königswart steht für:
 das mittelalterliche und frühneuzeitliche Bergwerk Grube Königswart und die am gleichen Berg gelegene Ruine Königswart bei Baiersbronn im Murgtal
 Königswart (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 den Burgstall Königswart bei Soyen im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bad Königswart (tschechisch: Lázně Kynžvart), Stadt im Okres Cheb, Tschechien
 Schloss Kynžvart bei Bad Königswart

Siehe auch:
 Königsworth